Gilardi ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Gilardi (1785–1845), Schweizer Architekt
 Enrico Gilardi (* 1957), italienischer Basketballspieler
 Gilardo Gilardi (1889–1963), argentinischer Komponist und Musikpädagoge
 Thierry Gilardi (1958–2008), französischer Sportjournalist

Gilardi ist der Name einer ehemaligen Firma: 

 Jacob Gilardi, Leonische Waren, Allersberg